Ни́на Васи́льевна Соколо́ва (урожд. Пи́менова; ) — инженер-полковник Военно-морских сил СССР, первая в СССР женщина-водолаз. Автор идеи и участник строительства Ладожского трубопровода (1942). Кавалер двух орденов Красной Звезды и Отечественной войны, ордена «Знак Почёта».

Биография и деятельность

Учёба и обретение профессии 
Родилась в 1912 году в Череповце, была старшим ребёнком в многодетной семье. Среднее образование получила в череповецкой школе , окончив её в 1931 году. В 1931 году поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Окончила институт в 1936 году, получила диплом по специальности «инженер-гидротехник».

По окончании института работала в Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Одним из первых заданий было руководство группой водолазов при строительстве порта в Сочи — для контроля хода работ Соколова впервые в 1938 году осуществила спуск под воду в водолазном снаряжении, вес которого почти вдвое превышал её собственный. Поступок произвёл впечатление на руководство, и вслед за выговором Соколовой последовало предложение пройти специальные курсы повышения квалификации в Ленинграде.

В 1939 году окончила курсы усовершенствования специалистов водолазного дела. Получила разрешение на подводные спуски до 10-метровой глубины — для получения документа, впервые в истории водолазного дела выданного женщине, потребовалось личное решение М. И. Калинина.

В сентябре 1939 года Н. В. Соколова была зачислена на военную службу в звании военного инженера 3-го ранга. Направлена на Северный флот, в 1939 году в Баренцевом море Соколова руководила строительством десантного причала в Полярном.

Военные годы 
К началу Великой Отечественной войны служила инженером-гидротехником 27-го отряда подводно-технических работ в аварийно-спасательной службе Краснознамённого Балтийского флота (Ленинград). Подразделение занималось восстановлением повреждённых бомбёжками подводных коммуникаций, прокладкой кабеля, подъёмом затонувшей техники, оружия, продуктов, зерна с затонувших барж и ушедших под лёд грузовиков. Часто работа велась под авианалётами и артобстрелами противника.

Осенью 1941 года Соколова работала в группе аварийно-спасательного обеспечения работы речной переправы в районе Невской Дубровки, участвовала в прокладке подводной трассы для буксировки боевой техники. Принимала участие в прокладке по дну Ладожского озера 45-километрового бронированного телефонного кабеля для обеспечения связи командования Ленинградского фронта с Генеральным штабом Красной армии (сентябрь—октябрь 1941). Участвовала в создании Дороги жизни и работе на трассе.

Весной 1942 года, когда запаса топлива в осаждённом Ленинграде оставалось на 100 дней, Нина Соколова выдвинула идею прокладки подводного трубопровода через Ладожское озеро. Участвовала в строительстве 29-километрового Ладожского подводного трубопровода, выполненном за 43 дня (5 мая — 16 июня 1942). За идею и участие в её реализации была награждена орденом Красной Звезды.

Принимала участие в прокладке по дну Ладожского озера подводного кабеля, послужившего прорыву энергетической блокады Ленинграда и получившего название «Кабель жизни». Осенью 1942 года получила ранение в ногу и плечо, была контужена. После лечения в госпитале вернулась в отряд.

В середине августа 1943 года была назначена главным инженером Ленинградского отряда подводно-технических работ. После освобождения Ленинграда от блокады получила звание инженера-подполковника Военно-морских сил.

За время работы на Ладоге провела под водой в общей сложности 644 часа — около 27 суток.

Награждена двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почёта», медалями.

После войны 
После окончания войны участвовала в работах по разминированию и восстановлению мостов, строительстве стен причалов в Ленинграде, Кронштадте,  Таллине, расчистке русла Невы.

В 1946 году получила звание инженера-полковника. Преподавала в Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе, читала курс гидравлики и гидродинамики. В 1958 году вышла в отставку.

Активно участвовала в военно-патриотической работе. Увлекалась «моржеванием» и много лет была членом Ленинградского клуба зимнего плавания.

Умерла в Санкт-Петербурге в 2001 году. Похоронена на Серафимовском кладбище.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985)
 Орден Отечественной войны II степени (17 февраля 1945)
 Два ордена Красной Звезды (15 августа 1944, 30 апреля 1954)
 Орден «Знак Почёта» (7 марта 1943)
 Медаль «За боевые заслуги» (15 ноября 1950)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Ряд других медалей СССР и России

Память 

 В 2016 году в состав аварийно-спасательной службы Балтийского флота вошёл спасательный буксир «Нина Соколова» (проект 02980). 
 В 2019 году, к 75-летию снятия блокады, на Петроградской стороне на стене дома 48А по улице Ленина (Чкаловский пр., д. 40), где Н. В. Соколова жила в 1957—2001 годах, установлена мемориальная доска работы скульптора Михаила Шемякина. 
 В 2019 году была установлена мемориальная доска в Череповце, на здании школы , где училась Н. В. Соколова.
 Имя Н. В. Соколовой внесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга в 2003 году, а также в Книгу Почёта Череповца в 2019 году.
 Материалы, связанные с жизнью и работой Н. В. Соколовой, находятся в Кронштадтском Морском музее и Музее истории Ижорских заводов, её работе в годы Великой Отечественной войны посвящён ряд документальных фильмов и передач.
 Идея сооружения первого в мире подводного трубопровода и вклад Н. В. Соколовой в строительство магистрали, спасшей тысячи жизней, отмечены в энциклопедических изданиях и мемуарах.

Примечания

Литература 
 Шайнутдинов Д., Тарануха Е., Гапанюк М. Легенда аварийно-спасательной службы Военно-морского флота (к 100-летию АСС ВМФ). // Морской сборник. — 2020. — № 9. — С.11-16.
 Манаев А. Принцесса подводного царства. // Человек и закон. — 2019. — № 12. — С.46-53.

Ссылки 
 
 

Военные инженеры Великой Отечественной войны
Воевавшие в ВМФ СССР во время Великой Отечественной войны
Выпускники Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
Женщины СССР в Великой Отечественной войне
Преподаватели Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Первые женщины в профессии
Персоналии:Блокада Ленинграда
Похороненные на Серафимовском кладбище
Инженер-полковники (СССР)
Водолазное дело
Сотрудники ЭПРОН